Nussa steht für:

 Nussa (Fluss), ein Fluss in Russland

Nussa ist der Familienname folgender Personen:

 Ernán López-Nussa (* 1958), kubanischer Jazzpianist und Komponist
 Harold López-Nussa (* 1983), kubanischer Jazzmusiker (Piano, Komposition)